Il singolare del Warsaw Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Barbara Paulus era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Andrea Glass.

Conchita Martínez ha battuto in finale 6–0, 6–3  Silvia Farina.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Conchita Martínez (campionessa)
  Joannette Kruger (quarti di finale)
  Henrieta Nagyová (semifinali)
  Silvia Farina (finale)

 Sabine Appelmans (primo turno) 
 Barbara Paulus (secondo turno) 
 Magdalena Grzybowska (semifinali) 
 Virginia Ruano Pascual (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1998